Лукья́ненко — украинская фамилия, образованная от имени Лукьян.

Известные носители 
 
 Лукьяненко, Анатолий Петрович (род. 1959) — советский и российский актёр.
 Лукьяненко, Антон Иосифович (1916—1944) — Герой Советского Союза.
 Лукьяненко, Артём Вячеславович (род. 1990) — российский легкоатлет.
 Лукьяненко, Виталий Владимирович (род. 1978) — украинский спортсмен, чемпион параолимпийских игр.
 Лукьяненко, Владимир Матвеевич (род. 1937) — советский и украинский государственный деятель, министр химического и нефтяного машиностроения СССР (1986—1989).
 Лукьяненко, Дмитрий Сергеевич (род. 1981) — российский спортсмен (кик-боксинг).
 Лукьяненко, Евгений Юрьевич (род. 1985) — российский легкоатлет (прыгун с шестом).
 Лукьяненко, Ефим Яковлевич (1913—1996) — Герой Социалистического Труда.
 Лукьяненко, Лариса Геннадьевна (род. 1973) — белорусская гимнастка.
 Лукьяненко, Левко Григорьевич (1928—2018) — советский диссидент, политический деятель, Герой Украины.
 Лукьяненко, Михаил Васильевич (род. 1949) — депутат Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва.
 Лукьяненко, Наталья Николаевна (род. 1963) — советская гандболистка.
 Лукьяненко, Николай Григорьевич (1947—2011) — украинский химик и педагог.
 Лукьяненко, Ольга Анатольевна (род. 1984) — украинская актриса.
 Лукьяненко, Павел Пантелеймонович (1901—1973) — советский растениевод-селекционер, академик АН СССР.
 
 Лукьяненко, Фёдор Кириллович (1909 — ?) — советский футболист.

См. также 
 Лукьянов
 Лукьянченко